Прикарпатье:

 Прикарпатье — географический регион в предгорьях Карпат.
 
 «Прикарпатье» — батальон территориальной обороны Украины.
 Прикарпатье — одно из разговорных наименований Ивано-Франковской области Украины